Євген Вікторович Чумаченко (, 18 грудня 1975, Волзький) — російський футболіст, захисник.

Біографія 
Вихованець СДЮСШОР № 4 м. Волзький. Виступав за футбольні клуби «Торпедо» (Волзький), «Ротор» (Волгоград), «Лада-Град» (Дімітровград), «Лада-Тольятті-ВАЗ» (Тольятті), «Металург» (Липецьк), «Металург-Кузбас» (Новокузнецьк).

Грав за молодіжну збірну Росії на Євро-1993-1994 і на ЧС-1995.

Після завершення кар'єри гравця, в 2013 році працював начальником команди «Енергія» (Волзький).￼￼ В даний час працює заступником директора в спортивній школі № 3 міста Волзького Волгоградської області. Є керівником міського центру тестування ВФСК «ГТО».

Статистика

Клубна

Досягнення

Командні 

 Переможець другої ліги ПФЛ (зона «Центр»): 1994.
 Переможець другого дивізіону ПФЛ (зона «Центр»): 2002.

Примітки

Посилання 

 
 Профіль на сайті footbook.ru  
 Статистика на сайті КЛІСФ 

Російські футболісти
Футболісти «Новокузнецька»
Футболісти «Металурга» (Липецьк)
Футболісти «Лади» (Тольятті)
Футболісти «Академії» (Тольятті)
Футболісти «Ротора»
Футболісти «Енергії» (Волзький)
Персоналії за алфавітом
Народились 1975
Народились 18 грудня
Персоналії:Волзький